

Населені пункти та їхні частини
 Вронка — село в гміні Любовідз Журомінського повіту Мазовецького воєводства
 Вронка — село в гміні Ґіжицько Гіжицького повіту Вармінсько-Мазурського воєводства
 Вронка — частина села Островіте в гміні Біскупець Новомейського повіту Вармінсько-Мазурського воєводства

Примітки